Габашвілі () — грузинське прізвище.

Походження 

Прізвище Габашвілі, швидше за все, веде свій початок від давньоєврейського імені Габ, яке в буквальному перекладі українською означає «Бог є моя сила». Не виключено, що прізвище пов'язане з ім'ям Габай, значення якого «чарівність або прикраса».

Суфікс -швілі в перекладі з грузинської означає «дитя, дитина». Як правило, прізвища з цим суфіксом зустрічаються у Східній Грузії (Картлі, Кахеті, Месхетії та Джавахеті), а також серед грузинських євреїв.

Відомі носії 

  Габашвілі Василь (більш відомий як Василь Давидович Габана; 1853—1933) — російський і грузинський воєначальник.
  Габашвілі Віссаріон Захарович (псевдонім Бесікі; 1750—1791) — грузинський поет та політичний діяч.
 Габашвілі Георгій Іванович (1862—1936) — грузинський художник і педагог.
 Габашвілі Костянтин (нар. 26 вересня 1948) — мер Тбілісі з лютого по жовтень 1993 року.
 Габашвілі Теймураз Бесіковіч (. 1985) — російський тенісист.

 Габашвілі Катерина Ревазівна (1851—1938) — грузинська письменниця і феміністка.

Примітки